Inussulikassak bezeichnet:
 Inussulikassak (Insel, Ikeq), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland
 Inussulikassak (Insel, Nuussuup Kangia), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland